Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe des Erzbistums Genua (Italien):

Einzelnachweise 

Genua
!